Суи́нхо (; другие варианты написания: Суи́нго, Сви́нхо, Сви́нго, Свинхое, Свингое, Суинхоу, Свайно) — английская фамилия.
 
 Суинхо, Роберт (1836—1877) — английский натуралист, орнитолог, зоолог.
 Суинхо, Чарльз (1838—1923) — английский натуралист, лепидоптеролог.

Примечания